Kondus steht für

 Kondus (Dorf), ein pakistanisches Dorf im Distrikt Ghanche
 Kondus (Fluss), ein Abfluss des Kondusgletschers, ein Quellfluss des Saltoro
 Kondus Peak, ein 6756 Meter hoher Berg im Gebiet des Kaberigletschers
 Wiktorija Kondus (* 1997), ukrainische Basketballspielerin

Siehe auch:
 Kundus (Begriffsklärung)